Alexander Hamilton puede hacer referencia a:

Alexander Hamilton (1755 o 1757-1804), estadista estadounidense
Alexander Hamilton (X Duque de Hamilton) (1767-1852), político escocés
George Alexander "Alex" Hamilton III (1993- ), baloncestista estadounidense.
Alexander "Alex" William Hamilton (1936-1990), futbolista escocés.
Alexander Hamilton (1762-1824), lingüista británico.